Васи́лий Тимофе́ев:
 
 Тимофеев, Василий Тимофеевич (1836—1895) — священнослужитель Русской православной церкви, миссионер.